Desa Jrebeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jrebeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 113,15), Jawa Timur, 
 Desa Jrebeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 112,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar